Das Scottish Masters 1985 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1985/86. Das Einladungsturnier wurde vom 17. bis 20. September ausgetragen. Nachdem das Turnier zuvor dreimal umgezogen war, fand die fünfte Ausgabe des Scottish Masters wie im Vorjahr im Hospitality Inn in Glasgow statt.

Der Weltranglistenerste Steve Davis, der das Turnier zuvor dreimal in Folge gewonnen hatte, trat nicht zur Titelverteidigung an. An seine Stelle trat der Zweite Cliff Thorburn aus Kanada. Er besiegte im Finale Willie Thorne mit 9:7.

Preisgeld 
Im Preisgeldtopf lagen in diesem Jahr 2.500 £ mehr als im Vorjahr. Für die beiden Finalisten waren jeweils 500 £ mehr vorgesehen, alle anderen bekamen 250 £ obendrauf.

Finalrunde 
Von den Top 8 der Weltrangliste waren vier Spieler vertreten, drei weitere kamen aus den Top 16. Vervollständigt wurde das Teilnehmerfeld vom bestplatzierten Schotten Murdo MacLeod. Der Turniersieg wurde unter den 8 Teilnehmern in drei Ausscheidungsrunden ausgemacht.

Finale

Century-Breaks 
Dem Turniersieger Cliff Thorburn gelangen im Finale und Halbfinale als einzigem Spieler Breaks von mehr als 100 Punkten im Turnier. Zwei Jahre zuvor hatte Steve Davis ebenfalls 3 Century-Breaks erzielt. 500 £ gab es als Zusatzprämie für den Kanadier.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1985
1985
Billardturnier in Glasgow